Invasión francesa puede referirse a:

 la Guerra de la Independencia Española, ocurrida de 1808 a 1814.
 la Invasión francesa de Sevilla, ocurrida el 1 de febrero de 1810.
 la Segunda intervención francesa en México, el segundo conflicto armado entre Francia y México, ocurrido en 1862.